Язык-мост (переходный язык) — в сравнительно-историческом языкознании это язык, географическая территория распространения которого расположена между двумя другими языками, принадлежащими к одной языковой семье. Их положение на одной линии обычно указывает на ступенчатые миграции населения этой языковой группы в прошлом. Поэтому промежуточный язык-мост обычно совмещает в себе наибольшее количество черт этих двух языков и служит своего рода переходным звеном в условиях, когда диалектный континуум уже перестал существовать из-за миграций иноязычных народов, разорвавших сплошной ареал расселения данного группы народов; политической стандартизации государственных языков в условиях суверенных государств и т. д. Часто границы ареалов этих трёх языков могут не соприкасаться.

Примеры 
 Западнофризский язык и, в меньшей степени, западно-фламандские диалекты служат мостом между германскими диалектами континента и современным английским языком Великобритании со времён миграции германцев с континента на о. Великобритания в V—VII вв. Ныне носителей всех трёх языков разделяет Северное море и его заливы/проливы.

 Далматинский язык, а точнее его диалекты, являлись своего рода эволюционным мостом, который некогда объединял западно-романские языки и восточно-романские языки

См. также 
 Надъязык
 Смешанный язык

Языковые контакты
Лингвистика